Kimi ha boku wo suki ni naru est le  "major" et  au total du groupe de rock japonais PASSPO☆.

Présentation 

Le single est sorti le  au Japon sous le label Universal J, et atteint la  du classement des ventes de l'oricon le jour de sa sortie. 

Il sort dans deux éditions, chacune avec une pochette illustrée différemment. 
Une édition normale composée d'un CD et une édition limitée qui comporte en sus un DVD.

Il s'agit du  enregistré sans Sakuma Kaho.

Membres 

 Ai Negishi 
 Yukimi Fujimoto
 Makoto Okunaka
 Natsumi Iwamura
 Mio Masui
 Shiori Mori
 Sako Makita
 Naomi Anzai
 Anna Tamai

Titres 

CD (toutes éditions)
Kimi ha boku wo suki ni naru
With XXXX
RUIN
Kimi ha boku wo suki ni naru (instrumental) 

DVD de l'édition limitée
Kimi ha boku wo suki ni naru (clip vidéo)

Liens externes 

  Discographie officielle de PASSPO☆ sur le site officiel du groupe

Single musical sorti en 2012
Chanson japonaise